Vaskapui-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vaskapui-barlang, kapolcsi barlang.
 Vaskapui-barlang, zalaszántói barlang.
 Vaskapui-barlang, a Vaskapu-kőfülke másik neve.